Plaats in Indonesië
 Mampir (Buyasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Lembata in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Mampir (Cileungsi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java